Une Ligue de tempérance, en anglais temperance movement, est une association formée pour s'opposer à la consommation d'alcools. 
The Temperance Movement est un groupe de musique britannique